Tavel (Gard)
 Tavel (wijn)
 Ronald Tavel